Ел Манантијал има више значења:

 Ел Манантијал (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Манантијал (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Манантијал (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Манантијал (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Манантијал (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Манантијал (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Манантијал (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Манантијал (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Манантијал (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Манантијал (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Манантијал (Сабаниља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Манантијал (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Манантијал (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Манантијал (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Манантијал (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Манантијал (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Манантијал (Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Манантијал (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Манантијал (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Манантијал (Лопез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Манантијал (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Манантијал (Сан Франсиско де Кончос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Манантијал, Пропиједад Привада (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Манантијал, Фраксионамијенто Руенес (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Манантијал, Ла Лагуна (Атлистак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Манантијал (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Манантијал (Игвала де ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Манантијал (Исмикилпан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Манантијал (Нопала де Виљагран), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Манантијал (Сан Фелипе Оризатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Манантијал (Тизајука), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Манантијал, Ел Ринконсито (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Манантијал (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Манантијал (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Манантијал (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Манантијал (Сан Карлос Јаутепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Манантијал (Сан Дионисио Окотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Манантијал (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Манантијал (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Манантијал (Санта Марија Тонамека), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Манантијал (Халпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Манантијал (Запотитлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Манантијал (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Манантијал (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Манантијал (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Манантијал (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Манантијал (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Манантијал (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Манантијал (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Манантијал (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Манантијал (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Манантијал (Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Манантијал (Ситлалтепетл), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Манантијал, Сан Хулијан (Колипа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Манантијал (Комапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Манантијал (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Манантијал (Куитлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Манантијал (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Манантијал (Чинамека), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Манантијал, Сентро де Побласион Агрикола и Ганадера (Чинамека), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Манантијал (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Манантијал, Телесфоро Маркез (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Манантијал (Исхуатлансиљо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Манантијал (Исхуатлан дел Суресте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Манантијал (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Манантијал (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Манантијал (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Манантијал (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Манантијал (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Манантијал (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Манантијал (Пахапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Манантијал (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Манантијал (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Манантијал (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Манантијал (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Манантијал (Соконуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Манантијал (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Манантијал (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Манантијал (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Манантијал (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Манантијал (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Манантијал (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Манантијал (Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Манантијал, Километро 8 (Татавикапан де Хуарез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Манантијал (Дзилам де Браво), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику